ROI est un sigle qui signifie :
 Retour sur investissement, en économie (de l'anglais Return on Investment) ;
 Zone d'intérêt, en traitement d'image (de l'anglais Region of Interest).

ROI est un code qui signifie :
 Avior (compagnie aérienne du Venezuela), selon le code OACI.

Roi peut designer : 
 un roi ou une reine, une personne qui exerce la royauté ;
 Roi, une chanson de Bilal Hassani sortie en 2019.